Hans Doring ist der Name folgender Personen:

* Hans Doring (um 1420–1477), Uhrmacher, siehe Hans Düringer
 Hans Doring († 1536), deutscher Täufer und Märtyrer, siehe Hans Peißker

Siehe auch:
 Hans Döring